Qazvin steht für:

 Qazvin, Stadt im Iran
 Qazvin (Provinz), iranische Provinz
 Qazvin (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Qazvin im Iran